Rejosari (Belitang Jaya), een bestuurslaag in Indonesië
 Rejosari (Bojong), een bestuurslaag in Indonesië
 Rejosari (Brangsong), een bestuurslaag in Indonesië
 Rejosari (Gondangrejo), een bestuurslaag in Indonesië
 Rejosari (Grobogan), een bestuurslaag in Indonesië
 Rejosari (Kalikajar), een bestuurslaag in Indonesië
 Rejosari (Kepil), een bestuurslaag in Indonesië
 Rejosari (Kraton), een bestuurslaag in Indonesië
 Rejosari (Lirik), een bestuurslaag in Indonesië
 Rejosari (Megang Sakti), een bestuurslaag in Indonesië
 Rejosari (Muara Sugihan), een bestuurslaag in Indonesië
 Rejosari (Natar), een bestuurslaag in Indonesië
 Rejosari (Pamenang), een bestuurslaag in Indonesië
 Rejosari (Pringsewu), een bestuurslaag in Indonesië
 Rejosari (Tenayan Raya), een bestuurslaag in Indonesië
 Rejosari (Ulubelu), een bestuurslaag in Indonesië